Puccini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Puccini (* 1968), italienischer Fechter
 Antonio Puccini (1747–1832), italienischer Komponist, Urgroßvater von Giacomo Puccini
 Domenico Puccini (1772–1815), italienischer Komponist, Großvater von Giacomo Puccini
 Fausto Puccini (1932–2016), italienischer Dressurreiter 
 Giacomo Puccini (1858–1924), italienischer Komponist
 Gianni Puccini (1914–1968), italienischer Regisseur
 Jacopo Puccini (1712–1781), auch Giacomo Puccini sr., italienischer Komponist und Organist, Vater von Antonio Puccini, Großvater von Domenico Puccini, Urgroßvater von Michele Puccini, Ururgroßvater von Giacomo Puccini (jun.)
 Mario Puccini (1869–1920), italienischer Maler des Post-Impressionismus
 Michele Puccini (1714–1782), italienischer Komponist und Organist, Bruder von Jacopo Puccini (1712–1781)
 Michele Puccini (1813–1864), italienischer Komponist, Vater von Giacomo Puccini
 Tommaso Puccini (x–1735), italienischer Arzt und Botaniker
 Ugo Eugenio Puccini Banfi (* 1935), kolumbianischer Priester, Bischof von Santa Marta
 Vittoria Puccini (* 1981), italienische Filmschauspielerin

Puccini steht für:
 (4579) Puccini, Asteroid des Hauptgürtels
 Puccini Spur, Gebirgskamm auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis